Bottle Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bottle Lake (Alaska)
 Bottle Lake (Idaho)
 Bottle Lake (Maine)
 Bottle Lake (Minnesota)
 Bottle Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Bottle Lake (Nova Scotia) in Halifax